Эль-Орнильо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 24,22 км². Население — 355 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы